Lány est un toponyme qui peut désigner :

Lány, une commune du district de Chrudim, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lány, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Lány, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lány u Dašic, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie